Жандармерия:

 Жандармерия — полиция, имеющая военную организацию.
 Жандармерия — полицейские органы России с армейским подчинением.
 Жандармерия — полицейские формирования Западно-Украинской Народной Республики с армейским подчинением.
 
 «Национальная жандармерия» — футбольный клуб из города Ниамей, Нигер.